Kirchdorf an der Krems é um distrito da Áustria localizado no estado da Caríntia.

Cidades e municípios 
Kirchdorf an der Krems possui 23 municípios, sendo um deles, a capital Kirchdorf an der Krems, com estatuto de cidade (Stadtgemeinde) e seis com estatuto de mercado (Marktgemeinde):

Distritos da Áustria